Longhai bezeichnet:

 Longhai (龙海市), Stadt in der chinesischen Provinz Fujian
 Longhai (Anren) (龙海镇), Großgemeinde im Kreis Anren in der chinesischen Provinz Hunan
 Longhai (Luliang) (龙海乡), Gemeinde im Kreis Luliang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Longhai (Yiliang) (龙海乡), Gemeinde im Kreis Yiliang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Longhai (Haitang) (龙海村), Dorf Longhai im Stadtbezirk Haitang der Stadt Sanya, Provinz Hainan